

Persone
Betty Blue, modella, attrice e playmate statunitense

Film
Betty Blue, film per la Tv diretto da Ulrich Lauterbach (1966)
Betty Blue (37°2 le matin), film diretto da Jean-Jacques Beineix (1986)
Betty Blue, film pornografico diretto da Alessandro Perrella (1995)